Kup Krešimira Ćosića je hrvatski nacionalni košarkaški kup za klubove u muškoj konkurenciji. Kup se neprestano igra od 1992. godine.

Pobjednici i finalisti kupa

Uspjesi po klubovima 

 
zaključno sa sezonom 2022./23.

Povezani članci 
 Premijer (A-1 liga) 
 Prva muška liga 
 A-2 liga 
 B-1 liga 
 Prvenstvo i kup Hrvatske u košarci
 Kup Jugoslavije u košarci

Vanjske poveznice 
 Hrvatski košarkaški savez, Kup Krešimira Ćosića

Izvori 
 crosarka.com, zanimljivosti i liste vezane za Kup Krešimira Ćosića 1992.-2013. , pristupljeno 26. veljače 2014.
 crosarka.com, najbolji strijelci u finalima Kupa Krešimira Ćosića , pristupljeno 26. veljače 2014. 
 crosarka.com, Povijest Kupa Krešimir Ćosić , objavljeno 13. veljače 2018., pristupljeno 18. veljače 2018. 
 

 

 
Hrvatska košarkaška natjecanja